Владимир Петрович Литвинов-Фалинский (1868 — 29 октября 1929 г., Лондон, Великобритания) — административный деятель и .

Биография 
Родился в 1868 году. Образование получил в Санкт-петербургском технологическом институте. 

В 1895 г. назначен фабричным инспектором. 

C 1905 года — управляющий отделом промышленности в министерстве торговли. Принимал ближайшее участие в разработке вопросов рабочего законодательства, особенно законов 1912 г. о страховании рабочих; выступал по этим вопросам, как представитель правительства, в Государственной Думе. Действительный статский советник.

После революции жил в эмиграции в Великобритании. Умер в 1929 году в Лондоне.

Труды 
 «Ответственность предпринимателей за увечья и смерть рабочих по действующим в России законам» (СПб., 1898; 2-е изд., 1900; 3-е изд., 1903);
 «О сберегательных кассах обеспечения, учреждаемых при частных промышленных предприятиях и горных промыслах» (СПб., 1900);
 «Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России» (СПб., 1900; 2-е изд., 1904);
 «Шелковая промышленность в России» (СПб., 1902);
 «Организация и практика страхования рабочих в Германии и условия возможного обеспечения рабочих в России» (СПб., 1903);
 «Новый закон о вознаграждении увечных рабочих» (СПб., 1903; 2-е изд., 1904);
 «Общедоступное разъяснение нового закона 2 июня 1903 г. о вознаграждении увечных рабочих» (СПб., 1904)
 «Новые законы о страховании рабочих» (СПб., 1912);
 «Как и для чего страхуются рабочие» (СПб., 1912; 2-е изд., 1913);

Примечания

Ссылки 
 
 

Государственные деятели Российской империи
Действительные статские советники